Виља Корзо има више значења:

 Општина Виља Корзо (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Корзо (Виља Корзо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику